Aspengraben ist ein Gewässername:

 Aspengraben (Brenz), rechter Zufluss der Brenz vor Faimingen, Stadt Lauingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Aspengraben (Maisach), linker Zufluss der Maisach (Amper) in Überacker, Gemeinde Maisach, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Aspengraben (Memminger Ach), rechter Zufluss der Memminger Ach in Amendingen, kreisfreie Stadt Memmingen, Bayern
 Aspengraben (Neckenbach), linker Zufluss des Neckenbachs (zur Deggenhauser Aach) bei Grünwangen, Gemeindeteil Untersiggingen, Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Aspenbach